Need for Speed – serie di videogiochi
 Need for Speed – videogioco del 2015
 Need for Speed – film del 2014